Estrées (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Estrées (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia